Elegies é um DVD musical da banda  estadunidense de thrash metal, Machine Head. Foi gravado em Londres no famoso Brixton Academy. O show foi gravado em dezembro de 2004, mas foi lançado apenas em outubro de 2005. Assim como o show em si, o DVD inclui entrevistas, videoeclipes e um curto making of do álbum Through the Ashes of Empires.

Faixas
 Intro ("Ave Satani")
 Imperium
 Seasons Wither
 Old
 Bulldozer
 Days Turn Blue to Gray
 The Blood, the Sweat, The Tears
 Ten Ton Hammer
 The Burning Red
 The Presence Of My Enemies
 Take My Scars
 Descend The Shades Of Night
 Davidian
 Block

Integrantes
 Robb Flynn - vocal & guitarra
 Phil Demmel - guitarra
 Adam Duce - baixo
 Dave McClain - bateria

Álbuns de Machine Head
Álbuns de thrash metal
Álbuns de heavy metal